Het seizoen 1953/54 was de 37e editie van de Belgische Tweede Klasse. De competitie ging van start in de zomer van 1953 en eindigde in het voorjaar 1954.

Waterschei werd kampioen en promoveerde samen met vice-kampioen Racing Brussel naar de Eerste Klasse.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste klasse 1952-53 voor de start van het seizoen:
 RRC de Gand degradeerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 K. Beeringen FC degradeerde na 4 seizoenen terug naar 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Derde klasse 1952-53 voor de start van het seizoen:
 K. Tubantia FC (kampioen reeks A) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Uccle Sport (kampioen reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.

Ploegen
Deze ploegen speelden in het seizoen 1953-54 in Tweede klasse. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse 1954-55 op het eind van het seizoen:
 K. Waterschei SV Thor (kampioen) promoveerde voor het eerst naar eerste klasse.
 R. Racing Club de Bruxelles (vice-kampioen) promoveerde na 2 seizoenen terug naar eerste klasse.

Degraderende teams
Deze teams degradeerden op het eind van het seizoen naar Derde Klasse 1954-55:
 RUS Tournaisienne (voorlaatste) degradeerde na 6 seizoenen in 1e en 2e klasse
 K. Tubantia FC (laatste) degradeerde na 1 seizoen in 2e klasse.

Topschutter
Alexis De Block - K. Sint-Niklaasse SK - 25 doelpunten

Referenties
 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2